Ruta 234 o Carretera 234 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 234, en la provincia del Neuquén.

España 
 C-234.
 N-234.

Carreteras por número